Тит Секстій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду нобілів Секстіїв:
 Тит Секстій Африкан — консул-суффект 59 року.
 Тит Секстій Магій Латеран — ординарний консул 94 року.
 Тит Секстій Корнелій Африкан — ординарний консул 112 року.
 Тит Секстій Латеран — ординарний консул 154 року.
 Тит Секстій Магій Латеран — ординарний консул 197 року.

Див. також 
 Секстій